Роджер Федерер — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион — Рафаэль Надаль — защищал свой титул, но уступил в четвертьфинале.

Посев 
Все сеянные начинают турнир со второго раунда.

 ' Роджер Федерер (Титул)
  Рафаэль Надаль (Четвертьфинал)
  Иван Любичич (Второй раунд)
  Давид Налбандян (Полуфинал)
  Николай Давыденко (Второй раунд)
  Энди Роддик (Третий раунд)
  Томми Робредо (Третий раунд)
  Джеймс Блейк (Второй раунд)

<li>  Маркос Багдатис (Второй раунд)
<li>  Фернандо Гонсалес (Финал)
<li>  Томаш Бердых (Полуфинал)
<li>  Марио Анчич (Второй раунд)
<li>  Томми Хаас (Третий раунд)
<li>  Давид Феррер (Второй раунд)
<li>  Новак Джокович (Четвертьфинал)
<li>  Хуан Карлос Ферреро (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Mutua Madrilena Masters Madrid 2006